Кокино има више значења:

 Кокино (археолошко налазиште), археолошко налазиште (мегалитска опсерваторија) у општини Старо Нагоричане, Северна Македонија

Насеља

Северна Македонија 

 Кокино (Старо Нагоричане), насеље у општини Старо Нагоричане

Русија 

 , насеље у Вигоничском рејону, Брјанска област
 , насеље у Комаричском рејону, Брјанска област
 , насеље у Јурјанском рејону, Кировска област
 , насеље у градском округу Кашира, Московска област